Роберт Рэй, также Рей ( либо Rae) — английское и шотландское имя и фамилия. Известные носители:
  (род. 1947) — австралийский политик, министр иммиграции (1988—1990) и министр обороны (1990—1996) Австралии. 
 Рэй, Роберт Дольф (1928—2018) — американский политик, 38-й губернатор Айовы (1969—1983).